Howardville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Howardville (Missouri)
 Howardville (New York)

Siehe auch:
 Howardsville